Gustav Scanzoni von Lichtenfels ist der Name folgender Personen:

* Gustav Scanzoni von Lichtenfels (General) (1855–1924), deutscher General der Infanterie
 Gustav Scanzoni von Lichtenfels (Jurist) (1885–1977), deutscher Jurist